Sanders kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis E. Sanders
 Roger William Sanders
 William J. Sanders
 Elizabeth Percy Sanders

Robotskapade auktorsförkortningar